plaats in het Franse departement Hautes-Pyrénées: Esbareich (Hautes-Pyrénées)
kaas die in dat gebied geproduceerd wordt: Esbareich (kaas)